Pedro Sarmiento ist der Name folgender Personen:

* Pedro Sarmiento (Höfling), spanischer Höfling, Berater von Johann II. von Kastilien 
 Pedro Sarmiento (Kardinal) (um 1478–1541), spanischer Geistlicher, Bischof von Tui und von Palencia
 Pedro Sarmiento (Fußballspieler) (* 1956), kolumbianischer Fußballspieler und -trainer 
 Pedro Sarmiento de Gamboa (um 1532–1592), spanischer Seefahrer